La temporada 2013 del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA fue la segunda edición de dicha competición. Daniel Juncadella fue el piloto defensor del título. Comenzó en Monza el 23 de marzo y finalizó en Hockenheim el 20 de octubre.

Raffaele Marciello ganó el Campeonato de Pilotos, y Prema Powerteam obtuvo el Campeonato de Escuderías.

Escuderías y pilotos 
Las escuderías y pilotos para la temporada 2013 fueron las siguientes.

Calendario 
El calendario consistió de las siguientes diez rondas.

Resultados 

Fuente:

Clasificaciones

Puntuaciones

Campeonato de Pilotos 

Fuente:

Campeonato de Escuderías 

Fuente:

Notas

Referencias 

Deportes de motor en 2013
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA